Матчі Групи B групового етапу чемпіонату світу з футболу 1990 відбувалися з 8 по 18 червня 1990 року на стадіонах Сан-Сіро в Мілані, Сан-Нікола в Барі та Сан-Паоло в Неаполі.

Переможцем Групи B стала збірна Камеруну, яка виграла дві стартові гри у групі. В останньому турі переможці групи розгромно з рахунком 0:4 поступилися збірній СРСР, для якої, утім, це були перші набрані очки, яких не вистачило для проходу до плей-оф. Решта двоє учасників групи — збірна Румунії і діючі чемпіони світу аргентинці також пройшли до наступного раунду, відповідно як команда, що стала другою у групі, та як одна з четвірки найкращих команд серед тих, що посіли треті місця.

Турнірне становище

Матчі

Аргентина—Камерун

СРСР—Румунія

Аргентина—СРСР

Камерун—Румунія

Аргентина—Румунія

Камерун—СРСР

Посилання 
 Чемпіонат світу 1990 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1990 на сайті RSSSF  

Група B
Червень 1990